Waverly ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waverly (Alabama)
 Waverly (Colorado)
 Waverly (Florida)
 Waverly (Georgia)
 Waverly (Illinois)
 Waverly (Indiana)
 Waverly (Iowa), im Bremer County
 Waverly (Kansas)
 Waverly (Kentucky)
 Waverly (Louisiana)
 Waverly (Michigan)
 Waverly (Minnesota)
 Waverly (Missouri)
 Waverly (Nebraska)
 Waverly (Franklin County), New York
 Waverly (Tioga County), New York
 Waverly (Ohio)
 Waverly (South Dakota), im Codington County
 Waverly (Tennessee)
 Waverly (Virginia) 
 Waverly (Washington)
 Waverly (Wisconsin)

Sonstiges:
 Waverly-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Waverley